Всеви́дящее о́ко:
 Всевидящее око
 Всевидящее око (икона)
 Всевидящее око (фильм, 2015)
 Всевидящее око (фильм, 2022)

См. также 
 Око (значения)